Gustavsborg kan avse:

Gustavsborg, Stockholm – en samling byggnader i Bergianska trädgården intill Brunnsviken på Norra Djurgården i Stockholms kommun.
Gustavsborg, Marstrand – ett strandverk vid Marstrands södra inlopp.
Gustavsborg, Korsholm – en ö i Korsholm i Finland.